Spionaggio al vertice (Man on a String) – film statunitense del 1960 diretto da André De Toth
La missione di Peter King (Man on a String) – film per la televisione statunitense del 1972 diretto da Joseph Sargent